Банда — розмовна назва групи осіб, які ведуть злочинний спосіб життя
 Банда — ансамбль мідних інструментів в оркестрі чи опері
 Банда — група мов в Африці

 Гастингс Камузу Банда — малавійський політичний діяч
 Еде Банда — угорський віолончеліст

 Банда — море у Тихому океані
 Банда — район у складі округу Центральне Малуку провінції Малуку, Індонезія
 Банда — плоскогір'я у центральній Африці
 Банда — округ та місто в індійському штаті Уттар-Прадеш